Ordu (provincie) in Turkije
Ordu (district) in deze provincie
oude naam van Altınordu, een stad in dit district